Hamadi Khouini (1943-1993), un footballeur et diplomate tunisien ;
 Moncef Khouini (1951- ), un footballeur tunisien ;
 Ridha Khouini (1940-2015), un poète et parolier tunisien.